Тина може имати више значења:
 Тина (име)
 Тина (Валча)
 Тина (Мисури)
 Тина (Торино)